Верхуфф () — нидерландская фамилия.

Среди её известных представителей:

 Марсель Верхуфф (род. 1956) — хоровой дирижёр.
 Питер Верхуфф (род. 1938) — кинорежиссёр.
 Питер Верхуфф (ок. 1573—1609) — мореплаватель.
 Якобус Верхуфф (1927—2018) — нидерландский математик и скульптор.

См. также 
 Карл Вильгельм Фергеф () — немецкий зоолог.